Dunkley is de naam van twee historische merken van motorfietsen:

 Dunkley (Birmingham)
 Dunkley (Hounslow)